Петропавловский — посвящённый христианским апостолам Петру и Павлу или названный в их честь.

Персоналии 
 Петропавловский, Александр Васильевич (1884—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Петропавловский, Борис Сергеевич (1898—1933) — организатор разработок ракетной техники в СССР.
 Петропавловский, Лев Николаевич (1925—1978) — советский актёр оперетты.
 Каронин-Петропавловский, Николай Елпидифорович, настоящая фамилия Петропавловский (1853—1892) — русский писатель  и революционер. 
 
 Петропавловский, Тимофей Александрович (1885/1890—1918) — иерей, священномученик русской православной церкви.
 Петропавловский, Юрий Алексеевич (1955—2020) — латвийский политик, член правления ЗаПЧЕЛ.

Топонимы 
 Петропавловский — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Петропавловский — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Петропавловский — упразднённый в 1994 году починок в Шабалинском районе.
 Петропавловский — посёлок в Здвинском районе Новосибирской области.
 Петропавловский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Петропавловский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Петропавловский — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.
 Петропавловский — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Петропавловский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Петропавловский — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Петропавловский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Петропавловский — бывший посёлок городского типа в Астраханской области, вошедший в 1959 году в черту города Ахтубинска.
 Петропавловский — палеовулкан в Крыму.
 Петропавловский — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Петропавловский переулок
 Петропавловский мост
 Петропавловская
 Петропавловское